Michał Wróblewski – działacz sportowy
 Michał Wróblewski – muzyk
 Michał Wróblewski – dziennikarz